Lambada (dans), een Braziliaanse dans
 Lambada (nummer), een hit uit 1989 van de Franse popgroep Kaoma
 Lambada (Amerikaanse film), een Amerikaanse film uit 1990 van regisseur Joel Silberg
 Lambada (Braziliaanse film), een Braziliaanse film uit 1990 van regisseur Giandomenico Curi
 Lambada (Ingin Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de Indonesische provincie Atjeh
 Lambada (Seulimeum), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Besar in de Indonesische provincie Atjeh
 Lambada (ras), een ras aardbeien